Pepón puede referirse a:
Aumentativo de Pepe.
Fruto de la planta Citrullus lanatus (sandía, patilla, paitilla, aguamelón o melón de agua).
 José María López Prieto caricaturista e ilustrador colombiano (1939-2011)
Pepón Nieto: Actor español (nacido en 1967).

Enlaces externos